Le mot barrière peut être un nom commun décrivant un obstacle, ou être un nom propre.

Obstacles 

Une barrière est généralement un obstacle ou une restriction, sur les plans physique comme moral. On trouve notamment :

 Barrière de police, dite barrière « Vauban » ou encore barrière « Nadar », utilisée pour la canalisation des foules dans la prévention de divers débordements ;
 Demi-barrière, clôture partielle destinée à constituer une chicane sur une voie de communication ;
 Garde-barrière, personne chargée de la surveillance d'un passage à niveau ;
 Île-barrière, un des éléments d'un cordon littoral isolant des lagunes de la mer ;
 Récif-barrière, récif corallien émergeant à proximité des côtes ;
 Grande barrière de corail, en écologie ;
 Barrière de rétention, en environnement ;
 Barrière coulombienne, en physique ;
 Barrière de potentiel, en mécanique ;
 Barrière de glace, en glaciologie ;
 Barrière de synchronisation, en informatique ;
 Barrière linguistique.
Barrière de protection

Économie 

 Barrière à l'entrée (barrière commerciale) ;
 Barrière de douane ;
 en Wallonie (Belgique), d'anciennes barrières de douane ont donné leur nom à des lieux dits, dont :
 Barrière de Champlon
 Barrière de Gérin
 Barrière de Transinne
 Barrière Hinck
 Barrière Luc

Médecine 
 Barrière hémato-encéphalique ;
 Barrière placentaire ;
 Comportements-barrière, en épidémiologie.

Traités 

 Traité de la Barrière, ou Traité des barrières, divers traités signés durant la guerre de succession d'Espagne au .

Pseudonyme 
 Alain Barrière (1935-2019), chanteur français

Patronyme 
 Bernadette Barrière (1936-2004), historienne médiéviste française
 Charles Barrière (1837-1919), homme politique et député français
 Dominique Barrière (1618-1678), graveur
 Émile Barrière (1902-1936), aviateur français
 Félix Barrière (1883-1957), éditeur et collectionneur de photographies canadien
 Françoise Barrière (1944-2019), compositrice de musique électroacoustique et pianiste française
 Jean Barrière (1707-1747), violoncelliste français
 Jean-Baptiste Barrière (né en 1958), compositeur français
 Jean de la Barrière (1544-1600), abbé de l'abbaye Notre-Dame de Feuillant, fondateur de la congrégation cistercienne dite des 'Feuillants'
 Jean Antoine Barrière (1752-1836), député au conseil des Cinq-Cents
 Léopold Pallu de la Barrière (1828-1891), contre-amiral français
 Loïc Barrière (né en 1967), écrivain français
 Lucien Barrière (1923-1990), homme d'affaires français
 Marcel Barrière (1860-1954), écrivain et essayiste français
 Michèle Barrière (née en 1953), femme de lettres française,
 Paul Barrière (1920-2008), ancien président de la Fédération française de rugby à XIII
 Pierre Barrière, régicide du 
 Raoul Barrière (1928-2019), ancien joueur de rugby
 Théodore Barrière (1823-1877), auteur dramatique français

Armes 
 barrière (missile anti-char).

Monde des affaires 
 Groupe Lucien Barrière, groupe français d'hôtellerie et de casinos.

Architecture 

 Anciennes barrières d'octroi :
 à Paris (voir la liste des barrières de Paris) :
 Barrière de Clichy,
 Barrière d'Enfer,
 Barrière d'Italie, 
 Barrière du Trône,
 à Bordeaux : barrières des boulevards
 à Saint-Laurent-de-la-Barrière,

Œuvres 

 La Barrière sans porte, recueil de textes bouddhistes compilé au ,
 Barrière mentale, roman de science-fiction de Poul Anderson paru en 1954,
 La Barrière de chair, film de Seijun Suzuki sorti en 1964,
 La Barrière Santaroga, roman de science fiction de Frank Herbert publié en 1967,
 Barrières, série télévisée anglaise de 1980-1983.

Toponymie

Lac Barrière, un plan d'eau de la municipalité de Rouyn-Noranda, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 La rivière Barrière, affluent de la rivière North Thompson, un des principaux affluents du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique.

Références

Voir aussi 
 Séparateur

Homonymie de patronyme